Supercopa steht für

 Supercopa de España, ein spanischer Fußballbewerb für Männer
 Supercopa de España (Frauenfußball), ein spanischer Fußballbewerb für Frauen
 Supercopa de España de Baloncesto, ein spanischer Basketballwettbewerb
 Supercopa de España masculina de balonmano, ein spanischer Handballwettbewerb für Männer
 Supercopa de España femenina de balonmano, ein spanischer Handballwettbewerb für Frauen
 Supercopa de España de Fútbol Indoor, ein spanischer Indoor-Fußballwettbewerb
 Supercopa do Brasil, ein brasilianischer Fußballwettbewerb
 Supercopa Sudamericana, ein südamerikanischer Fußballbewerb